

Astronomia 
7040 Harwood – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
Harwood – località del Metropolitan Borough of Bolton, Greater Manchester
Great Harwood – paese del Lancashire
 Stati Uniti d'America
Harwood – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
Harwood – villaggio della Contea di Vernon, Missouri

Persone 
Ronald Harwood – sceneggiatore e scrittore sudafricano